Edvard Beneš (1884-1948), un des fondateurs de la Tchécoslovaquie
 Ed Benes (né en 1972), dessinateur brésilien
 Jean-Patrick Benes, réalisateur et scénariste français
 Juraj Beneš (1940-2004), compositeur, pianiste et enseignant slovaque
 Marijan Beneš (1951-2018), boxeur yougoslave

Voir aussi 

 Beneš-Mráz, constructeur aéronautique tchécoslovaque
 Les décrets Beneš
 Rudolf Benesh (1916-1975)
 Benešová (homonymie)